La Liga Leumit 2009-2010 è stata la 54ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 10ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playoffs

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
Liga Leumit 2009-2010